Stin (hollandsk, flertal: stinsen; fra vestfrisisk stienhûs, hollandsk: steenhuis, "stenhus", forkortet til stins, flertal stinzen) betegner et større landsted i Frisland. Nedenstående en liste over stins:

Frisland